Verschnitt ist:

 allgemein das sich ergebende Stoffgemisch beim Vermischen eines Stoffes mit einem anderen Stoff
 speziell bei der Weinerzeugung das Vermengen von mindestens zwei Rebsorten, siehe Cuvée
 der Effekt nur teilweise belegter Speicherblöcke in der Informatik, siehe Interne Fragmentierung
 überschüssiges Material beim Zuschnitt, siehe Verschnittplanung
 beim Druck ein Additiv zur Druckfarbe zwecks Korrektur von Farbton und Farbstärke, siehe Flexodruck#Lösemittel- und wasserbasierte Farben
 Vermengung von Motiven und Stoffen in Romanen oder Filmen, z. T. von anderen Autoren, siehe auch Versatzstück

Siehe auch:
 Verschneidung
 Schnitt